Schmiedl ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Karolína Schmiedlová (* 1994), slowakische Tennisspielerin
 Friedrich Schmiedl (1902–1994), österreichischer Raketenpionier
 Georg Schmiedl (1855–1929), österreichischer Naturschützer und Menschenfreund
 Gustav Friedrich Schmiedl (1905–1989), österreichischer Erfinder und Unternehmer
 Joachim Schmiedl (1958–2021), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Kristína Schmiedlová (* 1997), slowakische Tennisspielerin
 Maximilian Schmiedl (* 1971), österreichischer Sänger, Schauspieler und Komiker
 Philipp Schmiedl (* 1997), österreichischer Fußballspieler
 Walter Schmiedl (1922–2001), österreichischer Architekt und Filmarchitekt 

Siehe auch:
 Schmiedel
 Schmidl
 Schmidel
 Schmiedlová